Het oorlogsmonument op verzorgingsplaats De Zuidpunt (ten noorden van de brug).
Het monument (op de zuidoever), daterend uit 1978, opgebouwd uit het staal van de eerste versie van de Tweede Moerdijkbrug met een reliëf van Frits van Hall. Zie Moerdijkbruggen.

Beeld in Dordrecht
Kunst langs de snelweg
Tweede Wereldoorlog-monument in Nederland
Oorlogsmonument in Zuid-Holland
Bouwwerk in Moerdijk
Monument in Moerdijk